Храм в честь иконы Божией Матери «Иверская» — православный храм в городе Днепр. Относится к Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского Патриархата. Основан в 1998 году в сосновом лесу северной части города. Настоятель храма — протоиерей Николай Несправа.

История 
В 1998 году на месте строительства основного храма, в установленной палатке, совершили Божественную Литургию в честь прибытия чудотворного образа иконы Божией Матери «Иверская», написанной в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и освящённой в Иверской часовне у Воскресенских ворот. Чудотворную икону перевезли в Днепропетровск и крестным ходом принесли на место строительства.

В 1998 году начато строительство первого храма — «Золотые Врата», который был построен за 8 месяцев. Одновременно с строительством «Золотых Врат» начато строительство главного храма в честь иконы Божией Матери «Иверская», состоящего из двух храмов: верхнего — летнего и нижнего — зимнего.

14 сентября 2008 года Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней в сослужении духовенства епархии совершил Великое освящение храма в честь святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Святыни 

В храме хранятся:
 часть Животворящего Креста Господня,
 частицы мощей: святой праведной Анны,
 Иоанна Крестителя,
 святителя Николая архиепископа Мир Ликийских,
 Великомученика Пантелеимона,
 Великомученика Димитрия Солунского,
 Святителя Спиридона Тримифунтского,
 Марии Магдалины,
 апостолов Матфея, Марка, Луки и многих других святых.

В 2012 году была изготовлена точная копия Венского копья Лонгина

Ссылки 
 Официальный сайт храма 
 Официальный блог храма

Иверской
Днепропетровск
Днепр
Храмы, построенные в 2008 году в России
Здания и сооружения, заложенные в 1998 году
2008 год в Днепропетровской области
2000-е годы в Днепропетровской области